Reprezentacja Chińskiej Republiki Ludowej w piłce siatkowej mężczyzn – narodowa reprezentacja tego kraju, reprezentująca go na arenie międzynarodowej.

Zespół trzykrotnie wygrywał mistrzostwa Azji (ostatni raz w 1999 roku). Chiny jedenastokrotnie startowały na mistrzostwach świata (najlepszy wynik to dwukrotnie 7. miejsce).

Osiągnięcia

Igrzyska Azjatyckie 
  1. miejsce – 1986, 1990, 1998
  2. miejsce – 1982, 1994, 2006
  3. miejsce – 1974, 1978

Mistrzostwa Azji 
  1. miejsce – 1979, 1997, 1999
  2. miejsce – 1983, 1987, 1995, 2003, 2005, 2011
  3. miejsce – 1975, 1989, 1991, 2013, 2015, 2021

Puchar Azji 
  1. miejsce – 2012
  2. miejsce – 2010, 2016
  3. miejsce – 2008

Skład reprezentacji na Ligę Światową 2008

Skład reprezentacji na Mistrzostwa Świata 2006

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona Chińskiego Związku Piłki Siatkowej

Piłka siatkowa w Chinach
Chiny
Chińskie reprezentacje narodowe